USS Cambridge war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

 USS Cambridge (1860)
 Cambridge (No. 1651) wurde im Jahr 1919 verkauft
 USS Cambridge (CA-126), nicht gebauter Kreuzer der Oregon-City-Klasse

Cambridge